Lobming heißen folgende geographischen Objekte:
 Lobming (Gemeinde Voitsberg), Katastralgemeinde von Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Lobming (Gemeinde Sankt Stefan), Ortschaft von Sankt Stefan ob Leoben, Bezirk Leoben, Steiermark

Siehe auch: 
 Großlobming, Hinterlobming, Kleinlobming, Lobmingtal, Vorlobming